Amphoe Phan Thong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Chonburi. Die Provinz Chonburi liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Landkreise sind im Uhrzeigersinn von Norden aus: die Amphoe Bang Pakong und Ban Pho (beide in der Provinz Chachoengsao gelegen) sowie die Amphoe Phanat Nikhom, Ban Bueng und Mueang Chonburi in der Provinz Chonburi.

Geschichte 
Der Aufschwung des Amphoe Phan Thong ging einher mit dem zunehmenden Tourismus am Golf von Thailand. In letzter Zeit siedeln sich aber auch Betriebe der Elektroindustrie und der Chemischen Industrie an, die dem chronischen Verkehrsproblemen von Bangkok entgehen wollen.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phan Thong ist in elf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 76 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phan Thong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Phan Thong.
 Nong Tamlueng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Tamlueng und den Teilen der Tambon Map Pong, Nong Kakha.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Phan Thong (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Phan Thong, Nong Kakha.
 Map Pong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Map Pong.
 Nong Hong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Hong.
 Khok Khi Non (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Khi Non.
 Ban Kao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Kao.
 Na Pradu (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Pradu.
 Bang Nang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Nang.
 Ko Loi (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Ko Loi, Bang Hak.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zum Amphoe Phan Thong von amphoe.com (auf Thai)

Phan Thong